Interkontinentala cupen 1966 var den sjunde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Real Madrid från Madrid, Spanien som vann Europacupen 1965–66. Sydamerika representerades av Peñarol från Montevideo, Uruguay som vann Copa Libertadores 1966. Lagen möttes vid två tillfällen och Peñarol vann cupen efter två vinster.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1966
Europacupen i fotboll 1965/1966

Källor

Noter

1966
Fotbollsåret 1966
1966 i Spanien
1966 i Uruguay
CA Peñarol
Real Madrid